Један дан живота се може односити на:

 Један дан живота, сингл албум који је Лепа Брена снимила у сарадњи са Мирославом Илићем.
 Један дан живота (филм), филм мексичког редитеља Емилио Фернандеза.
 Један дан живота (роман), роман салвадорског аутора Манлио Аргуета.